Неа Флогита је насеље у Грчкој, које се налази на западној ривијери Халкидикија, на обали Егејског мора. Удаљена је око 50 км југоисточно од Солуна и на око 7 км од Неа Муданје. Неа Флогита је богата зеленилом, има дугу пешчану плажу и тиркизно бистро море. Из места се пружа поглед на залив Тхермаикос и по ведром времену на планину богова Олимп. Насеље је настало 1923 када су га из темеља подигли досељеници из Кападокије-данашнја Турска. Житељи Неа Флогите (око 1500)и околних места производе воће, поврће, мед и маслине те традиционална домаћа пића оузо, ципоро и вино које можете пазарити на локалној пијаци. Неа Флогита има одличну саобраћајну повезаност са осталим местима и практично је капија Халкидикија јер је на почетку рачванја за Касандру, Ситонију и Атос. Аутобуске линије локалног саобраћаја су нарочито лети веома честе ка Солуну и Халкидикију.

Према попису из 2011. године у Неа Флогити је живело 1604 становника.

Географски положај 

Неа Флогита лежи на западној ривијери Халкидикија. Удаљена је око 50 км југоисточно од Солуна и на око 7 км од Неа Муданје.

Историјат места 

Насеље је настало 1923 када су га из темеља подигли доселјеници из Кападокије-данашнја Турска.

Референце

Спољашње везе 
http://www.holiday.gr/place6.php?place_id=806

Градови у Грчкој
Википројект географија/Насеља у Грчкој